Idiopidae — семейство мигаломорфных пауков (Mygalomorphae). Около 275 видов.

Распространение 
Повсеместно в тропиках: Неотропика, Афротропика, Мадагаскар, Ориентальная область и Австралия, Океания.

Описание 
Строят ловчие норки. Имеют крупное тело, сходное с тарантулами. Самцы некоторых видов имеют шпоры на ногах, которые они демонстрируют при опасности.
В ископаемом состоянии неизвестны.

Систематика 
22 современных рода и около 275 видов

 Arbanitinae Simon, 1903
 Aganippini
 Aganippe O. P-Cambridge, 1877 — Австралия
 Anidiops Pocock, 1897 — Австралия
 Gaius Rainbow, 1914 — Австралия
 Eucyrtops Pocock, 1897 — Австралия
 Idiosoma Ausserer, 1871 — Австралия

 Arbanitini
 Arbanitis L. Koch, 1874 — Австралия
 Blakistonia Hogg, 1902 — Австралия
 Cantuaria Hogg, 1902 — Новая Зеландия
 Cataxia Rainbow, 1914 — Австралия
 Euoplos Rainbow, 1914 — Австралия
 Misgolas Karsch, 1878 — Австралия

 Genysinae Simon, 1903
 Genysa Simon, 1889 — Мадагаскар
 Hiboka Fage, 1922 — Мадагаскар
 Neocteniza Pocock, 1895 — Неотропика
 Scalidognathus Karsch, 1891 — Индия, Шри-Ланка, Сейшельские острова

 Idiopinae Simon, 1892
 Ctenolophus Purcell, 1904 — Южная Африка
 Galeosoma Purcell, 1903 — Южная Африка
 Gorgyrella Purcell, 1902 — Южная Африка
 Heligmomerus Simon, 1892 — Африка, Индич, Шри-Ланка
 Idiops Perty, 1833 — Южная Америка, Африка, южная Азия, Ближний Восток
 Segregara Tucker, 1917 — Южная Африка
 Titanidiops Simon, 1903 — Африка

 incertae sedis
 Prothemenops Schwendinger, 1991 — Таиланд
 Prothemenops siamensis Schwendinger, 1991

Примечания

Литература

Ссылки 
 Каталог пауков мира . World Spider Catalog (2016), version 17.0. Natural History Museum Bern.  

 
Семейства паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном